Смартт () — английская фамилия.

Известные носители 
  (род. 1963) — барбадосская поэтесса.
  — британский журналист, главный редактор BBC News Interactive (2000—2004).
  (р. 1968) — британский астрофизик, обладатель Медали Гершеля (2021).
  (р. 1998) — игрок в американский футбол в составе клуба НФЛ «Лос-Анджелес Чарджерс».
  (1858—1929) — южноафриканский политик, глава Юнионистской партии (1912—1920), министр сельского хозяйства (1921—1924).
  (р. 1985) — гайанская крикетчица, финалистка Кубка мира (2013) и чемпионка мира по крикету Twenty20 (2016) в составе сборной Вест-Индии.

См. также